A 2015. évi Európa játékokon a kerékpárversenyeken összesen 8 versenyszámot rendeztek. A kerékpár versenyszámait június 13. és 28. között tartották.

Eseménynaptár

Éremtáblázat

Érmesek

Országúti kerékpározás

Hegyi-kerékpározás

BMX

Jegyzetek

Források 

Kerékpározás